Арча — середньоазійська назва ялівця
 Арча — село, Фархорський район, Хатлонська область, Таджикистан